Apanowicz:
 Franciszek Apanowicz
 Jerzy Apanowicz
 Magda Apanowicz